El Torneig de Sant Petersburg 2021, oficialment anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 500 del circuit WTA. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de març de 2021 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

La tennista local Daria Kasatkina va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021